Cemilpascha ist der Familienname folgender Personen:

 Ekrem Cemilpascha (1891–1974), osmanischer Offizier und kurdischer Politiker
 Kadri Cemilpascha (1891–1973), kurdischer Offizier und Politiker